Coelho est un patronyme d'origine portugaise signifiant Lapin.

Personnalités 
 Carlos Coelho (1954-), footballeur portugais.
 Carlos Coelho (1960-), homme politique portugais.
 Dyego Rocha Coelho (1983-), footballeur brésilien.
 Eduardo Teixeira Coelho (1919-2005), dessinateur de bande dessinée portugais.
  (1957-), homme politique brésilien avec des fonctions fédérales du Movimento Democrático Brasileiro
 Gaspar Coelho ( siècle), missionnaire jésuite portugais.
 Gonçalo Coelho (vers 1452-1512), explorateur portugais.
 Flavia Coelho (1980-), chanteuse de musique brésilienne.
 Humberto Coelho (1950-), joueur et entraîneur de football portugais.
 Jackson Avelino Coelho (1986-), footballeur brésilien.
 João Coelho (1999-), athlète portugais 
 João Paulo Borges Coelho (1955-), historien et écrivain mozambicain.
 Jordan Coelho (1992-), nageur français.
 Jorge Coelho (1954-2021), homme politique portugais.
  (1809-1862), journaliste et parlementaire portugais.
 José da Siva Coelho (1961-), footballeur portugais.
 José Pinto Coelho (né en 1960), homme politique portugais d'extrême-droite, président du Parti national rénovateur. 
 Lenny Fernandes Coelho (né en 1988), footballeur brésilien.
 Manuel Rodrigues Coelho (vers 1555 - vers 1635), compositeur, organiste et claveciniste portugais.
 Nicolau Coelho (†1503), navigateur portugais.
 Nuno Miguel Prata Coelho (né en 1987), footballeur.
 Paulo Coelho (1947-), écrivain brésilien.
 Pedro Passos Coelho, homme politique et Premier ministre portugais.
Shirlene Coelho (1981 -), athlète handisport brésilienne.

Toponyme

Coelho Neto est une municipalité brésilienne située dans l'État du Maranhão.

Coelhoso est une freguesia portugaise du concelho de Bragance.
Patronyme portugais
Patronyme hispanique